Tiangongprogramma, een Chinees ruimtestationprogramma
 Tiangong 1, een Chinese ruimtelaboratoriummodule
 Tiangong 2, een Chinese ruimtelaboratoriummodule
 Tiangong 3, een geannuleerde Chinese ruimtestationmodule
 Tiangong ruimtestation, Chinees modulair lange termijn ruimtestation